Modul (lat. modulus: mjera, jedinica mjere) može značiti:
 modul je oblik (shema) prema kojoj se strukturiraju (redaju, organiziraju) konkretni elementi. Modul može značiti uzorak, obrazac, mjera, kalup, model.
 modul kompleksnog broja u matematici, je drugi naziv za apsolutnu vrijednost kompleksnoga broja, vidi apsolutna vrijednost
 modul (algebra) je poopćenje pojma vektorskog prostora u kojem se polje (algebra) (ili tijelo) skalara zamijeni ma kojim prstenom ili asocijativnom algebrom
 modul, u fizici, je Youngov modul elastičnosti ili samo modul elastičnosti (Hookeov zakon); modul smičnosti, oznaka G, omjer posmičnoga (tangencijalnog) naprezanja i pripadne kutne deformacije (G = τ/γ) u linearnom području u kojem vrijedi Hookeov zakon.
 modul, u astronomiji, je modul udaljenosti, a to je razlika između prividne m i apsolutne zvjezdane veličine M. Ovisi o udaljenosti r (u parsekima) i o apsorpciji A u međuzvjezdanoj tvari: m – M = 5 log r – 5 + A. Koristi se za određivanje udaljenosti zvijezda i skupova zvijezda.
 modul (tehnika), u tehnici, je dio uređaja ili sustava koji se može lako pridodati ili zamijeniti, a samostalno obavlja određeni zadatak (funkciju).
 modul (astronautika), u astronautici, je dio svemirskoga broda ili svemirske postaje koji čini samostalnu cjelinu.
 modul (vojništvo), u vojništvu, je postrojba stalnog ustroja jačine desetine do bojne, koja se može pridodati drugim postrojbama, zamijeniti drugim modulom, po potrebi proširiti ili povećati. Skraja se ovisno o zadaćama i potrebama, tvoreći tako namjenski organizirane snage za pružanje jedne ili više povezanih funkcija potpore. Može se poslati u potporu nekoj postrojbi bez većeg utjecaja na sposobnost djelovanja matične postrojbe.
 modul (numizmatika), u numizmatici, je promjer kovanoga novca ili medalje.

Izvori